El término Bernuy hace referencia a varios artículos sobre municipios en Castilla y León:

 Bernuy-Zapardiel, provincia de Ávila
 Bernuy-Salinero, provincia de Ávila
 Bernuy de Coca, provincia de Segovia
 Bernuy de Porreros, provincia de Segovia
 San Miguel de Bernuy, provincia de Segovia